Lichtensteinia kolbeana är en flockblommig växtart som beskrevs av Harriet Margaret Louisa Bolus. Lichtensteinia kolbeana ingår i släktet Lichtensteinia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
kolbeana